Ел Текуане има више значења:

 Ел Текуане (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Текуане (Санта Инес Аватемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику